Рубен:

Имя 
 Рубен I — основатель и первый монарх Киликийского армянского государства (1080—1095).
 Рубен II — шестой монарх Киликийской Армении.
 Рубен III — восьмой монарх Киликийской Армении.

Фамилия 
 Рубениды — армянская княжеская (1080—1198) и царская (1198—1252) династия.
 Рубен, Бернгард Савельевич (1926—2022) — русский писатель, член Союза писателей Москвы, член Союза журналистов Москвы.
 Рубен, Виталий Петрович (1914—1994) — латышский советский партийный и государственный деятель.
 Рубен, Глория (род. 1964) — канадская актриса и певица.
  (род. 1979) — американский рэпер христианской тематики.
 Рубен, Карл (1903—1938) — датский шахматист.
 Рубен, Мануэла (род. 1964) — фигуристка из Германии, серебряный призёр чемпионата Европы 1984 года.
 Рубен, Марко (род. 1986) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Росарио Сентраль».
 Рубен, Христиан (1805—1875) — немецкий художник.
  — канадский футболист, чемпион Колумбии в составе клуба «Депортиво Кали» (1948).

См. также